Воте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 24 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вотен на сайті французького Національного інституту географії
 Вотен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вотен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вотен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вотен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена